Crónicas marcianas es:

 Crónicas marcianas, libro de relatos de Ray Bradbury.
 Crónicas marcianas (miniserie), miniserie de 1980 de Michael Anderson basada en el libro de Ray Bradbury.
 Crónicas marcianas (programa de televisión), programa de televisión de Telecinco.
 Una serie de historietas de 4 volúmenes del caricaturista Trino.